Esistono due comuni francesi con questo nome

Rumigny – Ardenne
Rumigny – Somme